Morgan Arritola (ur. 13 maja 1986 w Bend, Oregon, Stany Zjednoczone) – amerykańska biegaczka narciarska.

Startowała na Igrzyskach w Vancouver. W swoim najlepszym indywidualnym starcie, biegu na 10 km, zajęła 34. miejsce.

Najwyżej w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w biegach narciarskich była w sezonie 2007/2008. Zdobyła 7 punktów i zajęła 90. miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie 
Jak dotąd Arritola nie stała na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2010/2011

Przypisy

Bibliografia 
 Profil zawodniczki na stronie FIS

Linki zewnętrzne 
 Morgan Arritola 
 Morgan Arritola 

Amerykańscy biegacze narciarscy
Amerykańscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1986